Entiat peut désigner :
 Entiat, un peuple amérindien de l'État de Washington
 Entiat, une rivière de l'État de Washington
 Entiat, une ville de l'État de Washington
 Lac Entiat, un lac de l'État de Washington
 Monts Entiat, un massif de montagnes de l'État de Washington